Congé est principalement synonyme de vacances, mais ce terme a d'autres significations.

Ruptures du contrat de travail ou suspension de son exécution 
 
 Congédiement (licenciement)

Attestation 

Le congé est un document attestant la sortie provisoire ou définitive d'une institution afin que le porteur puisse justifier sa position ou satisfaire à des formalités légales.
 Congé de marin et autres congés de soldat.
 Congé de forçat libéré, voir bagne.

Commune 
 Congé est une ancienne commune française du département de l'Orne.

Expressions 
  signifie quitter une réunion ou faire ses adieux.
  signifie signifier à un locataire (ou propriétaire) la fin de la location.

Poésie 
 Le congé est un genre poétique médiéval.

Technique industrielle et de construction 
Un congé est une surface à section circulaire partielle de forme  destinée à raccorder deux surfaces formant un angle rentrant. Il ne doit pas être confondu avec un arrondi qui, de forme , supprime une arête vive.

Impôt

Droit maritime
Droit perçu sur les navires, en France, sous l'Ancien Régime. « À son départ d’un port français, toute embarcation pourvue d’un mât était soumise au paiement d’un droit appelé congé, perçu au profit de l’Amiral de France. Ce droit était perçu par l’amirauté locale ».

Alcools, vins et spiritueux  
Le Congé ou capsule congé ou capsule CRD (Capsule Représentative de Droit) est une capsule apposée sur une bouteille de vin ou d'alcool. En France, elle indique que les droits sur l'alcool ont été acquittés auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et elle autorise sa circulation et sa commercialisation sur le territoire français.

Conge 
 Conge est un patronyme du sud-ouest de la France.

Notes et références

Homonymie